WTA-toernooi van Chicago 125 2021, een toernooi in de categorie "WTA 125" (16–22 augustus 2021)
 WTA-toernooi van Chicago 250 2021, een toernooi in de categorie "WTA 250" (22–28 augustus 2021)
 WTA-toernooi van Chicago 500 2021, een toernooi in de categorie "WTA 500" (27 september–3 oktober 2021)